Charlotte Pirroni, mannequin et une chroniqueuse française
 Louis Pirroni, footballeur français
 Marco Pirroni, musicien anglais

Voir aussi